ELP se puede referir a:

 El Ejército por la Liberación de Palestina, ala militar de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP);
 El Ejército de Liberación Popular Saharaui, el ejército de la República Árabe Saharaui Democrática y antigua rama militar del Frente Polisario;
 El Club Estudiantes de La Plata, club argentino de fútbol.

Música 
 Emerson, Lake & Palmer, una banda inglesa de rock progresivo;
 Emerson, Lake & Powell, una banda inglesa de rock progresivo, considerada como una variante d'Emerson, Lake & Palmer.